Binn ist der Name folgender Orte:

 Binn, politische Gemeinde im Bezirk Goms des Kantons Wallis in der Schweiz

Binn ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Binnius (auch: Henricus Binn; 1610–1665), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Bin
 Binntal
 Pinn
 Binns